Atomschiff ist die Bezeichnung für

 ein Reaktorschiff
 ein Schiff, das Atommüll transportiert
 Siehe auch: :Kategorie:Schiff mit Nuklearantrieb